Schabelnyky (ukrainisch ; russische Entsprechung Schabelniki/Шабельники) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Mykolajiwka, siehe Schabelnyky (Mykolajiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Schabelnyky (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha, siehe Schabelnyky (Solotonoscha)